Der Wettbewerb Kunstspringen vom 3-m-Brett der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 6. und 7. August 2012 im London Aquatics Centre ausgetragen. 29 Athleten nahmen daran teil. 

Jedem der 29 Starter standen sechs Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springer qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder sechs Sprünge absolviert. Die 12 besten Springer kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde sechs Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
2. August 2012, 20.00 Uhr (MESZ)

Insgesamt erreichten nur fünf Sprünge eine Wertung von über 90 Punkten. Mit 93,60 Punkten gelang dem Kanadier François Imbeau-Dulac im sechsten Durchgang der Sprung mit der besten Note der Qualifikation.

Stephan Feck misslang sein zweiter Sprung völlig. Nachdem er beim Absprung wegrutschte, konnte er seinen Sprung nicht mehr kontrollieren und landete auf dem Rücken. Zwar ging er noch für den dritten Sprung aufs Brett, doch auf den vierten, fünften und sechsten Versuch verzichtete er.

Halbfinale 
7. August 2012, 11:00 Uhr (MESZ)

Der letzte Sprung des Russen Ilja Sacharow war mit 100,70 Punkten der bislang beste des Wettkampfes.

Finale 
7. August 2012, 20:00 Uhr (MESZ)

Mit 104,50 Punkten im letzten Sprung schaffte Olympiasieger Ilja Sacharow aus Russland den Sprung mit der besten Wertung des Wettbewerbs. Schon im Halbfinale gelang ihm ein Sprung mit einer Wertung von über 100 Punkten. Der Brite Christopher Mears absolvierte mit 100,70 Punkten im letzten Versuch den dritten Sprung über 100 Punkte bei dieser Disziplin.
Sacharow ist der erste russische Olympiasieger im Kunstspringen.

Videoaufzeichnungen 
 Qualifikation
 Halbfinale
 Finale

Bildergalerie

Weblinks 
 SportsReference Kunstspringen Männer

Kunstspringen